CHAN, Campeonato Africano das Nações
 *chan  (redução do inglês channel), sufixo  do título de um imageboard 
 Chan, tradição budista chinesa associada ao budismo maaiana e que faz referência a Bodhidharma 
 Zen - escolas budistas japonesas que derivam do budismo Chan